Ženská čtyřhra Hobart International 2017 probíhala v první polovině ledna 2017. Do deblové soutěže hobartského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl čínsko-americký pár Chan Sin-jün a Christina McHaleová, jehož členky do turnaje nezasáhly.

Vítězem se stal nenasazený rumunsko-ukrajinský pár Ioana Raluca Olaruová a Olga Savčuková, který ve finále zdolal turnajové trojky Kanaďanku Gabrielu Dabrowskou s Číňankou Jang Čao-süan výsledkem 0–6 a 6–4 a v závěrečném supertiebreaku [10–5]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly druhou společnou trofej. Olaruová vybojovala šestý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Savčukovou to bylo čtvrté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Monica Niculescuová /  Abigail Spearsová (čtvrtfinále, odstoupily)
  Kiki Bertensová /  Johanna Larssonová (1. kolo)
  Gabriela Dabrowská /  Jang Čao-süan (finále)
  María Irigoyenová /  Liang Čchen (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Hobart International
WTA Tour 2017
Tenis v Austrálii v roce 2017